För andra personer med liknande namn se Ernst August av Hannover (olika betydelser).

Ernst August, hertig av Braunschweig eller Ernst August III av Hannover, född 17 november 1887 i Penzing i Österrike-Ungern och död 30 januari 1953 på slottet Marienburg nära Hannover i Västtyskland, var regerande hertig av Braunschweig 1913-1918. 

Han var näst äldste son till Ernst August, kronprins av Hannover, och Thyra av Danmark.

Gift 24 maj 1913 i Berlin med prinsessan Viktoria Luise av Preussen enda dotter till kejsar Vilhelm II och hans maka Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

I samband med bröllopet utnämndes Ernst August till hertig av Braunschweig, något som hans far hade velat bli redan 1884. I november 1918 abdikerade Ernst August, tillsammans med övriga tyska furstar. Familjen lyckades dock behålla några av de slott man tidigare bebott.

Barn

 Ernst August av Hannover (1914-1987); gift med (1) 1951, prinsessan Ortrud av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1925-1980); och (2), 1980 Monika, grevinna av Solms-Laubach (1929)-).
 Georg Wilhelm av Hannover (1915-2006); gift 1946 med prinsessan Sophie av Grekland och Danmark (1914-2001).
 Frederika av Hannover (1917-1981); gift 1938 med Paul I av Grekland (1901-1964).
 Prins Christian av Hannover  (1919-1981); gift 1963 (skild 1976) med Mireille Dutry (1946-).
 Prins Welf-Heinrich av Hannover (1923-1997); gift 1960 med prinsessan Alexandra av Ysenburg och Büdingen (1937-2015).

Referenser

Födda 1887
Avlidna 1953
Huset Hannover
Män
Hertigar av Braunschweig